Ля Кот Пикард (, ) — шоссейная однодневная велогонка, проводившаяся по дорогам французского департамента Сомма, регион Пикардия.

История 
Гонка проводилась с 1986 по 2015 год. С 1996 по 1999 год являлась одной из гонок Велошоссейного кубка Франции. С 2005 года входила в календарь Европейского тура UCI, имея категорию 1.1, а с 2007 ещё и в Кубок наций UCI U-23.

В 2016 году гонка была закрыта в связи с недостаточным финансированием.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Ля Кот Пикард на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1986 года
Исчезли в 2015 году